Я́рвисало () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1950) — финский дизайнер.
 Ярвисало, Иоган Андреевич (1888—1929) — партийный деятель.